McIntyre Island ist der Name folgender Inseln:

in der Antarktis:
 McIntyre Island (Enderbyland) vor der Küste des Enderbylands, Westantarktika
 McIntyre Island (Wilkesland) vor der Küste des Wilkeslands, Ostantarktika

in den Vereinigten Staaten:
 McIntyre Island (Oberer See) im Oberen See, Marquette County, Michigan